Барріл () — португальська власна назва.

Топоніми

Барріл-де-Алва — парафія.